Coëtivy ist

der Name einer zur Republik der Seychellen gehörende Insel im Indischen Ozean, siehe Coëtivy

Coëtivy ist der Name folgender Personen:
 Olivier de Coëtivy (1418–1480), Herr von Taillebourg, französischer Militär
 Meister von Coëtivy, Buchmaler und Maler
 Coëtivy (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht